Zwick:
 Edward Zwick (* 1952, Chicago), en amerikansk filmregissör, manusförfattare och filmproducent
 Joel Zwick (* 1942, Brooklyn) (en)
 Johannes Zwick (* 1496, Konstanz)
 Cecilia Zwick Nash (* 1968, Skåne)

Tyska efternamn